Desa Puguh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Puguh (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 110,32), Jawa Tengah, 
 Desa Puguh (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 110,15), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar